włoski odpowiednik imienia Amat
 Amato – miejscowość i gmina we Włoszech